XDB – codice aeroportuale IATA della stazione ferroviaria Lilla Europa a Lilla (Francia)